Tiwa o lalung, poble del nord-est de l'Índia a Assam
 Tiwa (poble), nació ameríndia del grup kiowa-tano que pertany al grup cultural dels pueblo, emigraren des de Nou Mèxic a Paso del Norte, els tiwa romanen a la zona de El Paso, Texas
 Tiwa (tano), grup de dos o possiblement tres llengües kiowa-tano parlades pels pueblo tiwes, i possiblement pels pueblo piro, a l'estat de Nou Mèxic
 Tiwa meridional, llengua kiowa-tano parlada pels tiwes pueblo de Sandia i Isleta a Nou Mèxic i Ysleta del Sur a Texas
 Tiwa Autonomous Council, entitat autònoma del poble lalung o tiwa